Сергей Чистов:
 Чистов, Сергей Александрович (род. 1930) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Керченского городского комитета КПУ Крымской области.
 Чистов, Сергей Николаевич (род. 1981) — российский легкоатлет.